Віньємо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 415,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віньємон на сайті французького Національного інституту географії
 Віньємон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віньємон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віньємон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віньємон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза